Sissi steht für:

Personen:
 Elisabeth von Österreich-Ungarn (1837–1898), österreichische Kaiserin (genannt Sisi oder Lisi)
 Sissi (Fußballspielerin) (Sisleide do Amor Lima; * 1967), brasilianische Fußballspielerin
 Sissi (Sängerin) (* 1999), italienische Popsängerin

Orte:
 Sissi (Bandé), Dorf in der Gemeinde Bandé in Niger
 Sissi (Goudoumaria), Dorf in der Gemeinde Goudoumaria in Niger

Filme:
 Sissi (Film), erster Teil der Film-Trilogie um die österreichische Kaiserin (1955)
 Sissi – Die junge Kaiserin, zweiter Teil der Film-Trilogie um die österreichische Kaiserin (1956)
 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin, letzter Teil der Film-Trilogie um die österreichische Kaiserin (1957)
 Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin, Parodie von Walter Bockmayer (1989)
 Sissi (Fernsehserie), französisch-kanadische Animationsserie (1997–1999)

Sonstiges:
 Sissi (Schiff), ein Fahrgastschiff auf der Donau
 Sissi (Kartoffel), eine Speisekartoffelsorte
 Sissi (Rebsorte), eine weiße Rebsorte
 eine Rosensorte, siehe Mainzer Fastnacht (Rose)
 eine Tunnelbohrmaschine des Herstellers Herrenknecht, siehe Tunnelbohrmaschine#Herstellerfirmen und Geschichte

Siehe auch:
 Sissi-Syndrom, eine angebliche Form der Depression
 Sisi, Begriffsklärung
 Sissy, Begriffsklärung
 Lissi und der wilde Kaiser, Parodie von Michael Herbig
 Elisabeth (Musical)